Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции» — основано 1994 в городе Симферополь. Центральный офис банка находится в городе Симферополь.

Банк осуществляет кредитования промышленных предприятий Крыма и является третьем по величине банком на полуострове.

Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Крымская фондовая компания» является соучредителем АО «Банк ЧБРР».

Деятельность до 2014 года 

С 1994 года Банк "ЧБРР" являлся банком межрегионального уровня, имел свою филиальную сеть в Крыму, а также был представлен в следующих городах Украины: Киев, Запорожье и пгт. Тарутино Одесской области.

Банк "ЧБРР" был частью крымского холдинга. Акционерами числились физические и юридические лица, развивающие свой бизнес в АР Крым по следующим направлениям: строительство, медицина, фармацевтика, сельское хозяйство, торговля и туризм. Часть акций Банка принадлежала государству (на моменте создания Банка среди учредителей выступили уполномоченные государством – Фонд имущества Украины и Фонд имущества АР Крым).

С 2005 года Банк "ЧБРР" был официальным членом Национальной Системы Массовых Электронных  Платежей (НСМЭП). 

С 2006 года Банк "ЧБРР" стал уполномоченным банком Пенсионного фонда Украины по обслуживанию пенсионеров.

В 2007 году Банк «ЧБРР» стал членом международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей S.W.I.F.T., а c 2008 года по май 2014 года являлся аффилированным членом Международной платежной системы MasterCard WorldWide.

Банк "ЧБРР" обслуживал предприятия медицины: сельскохозяйственную, пищевую, строительную, газовую, автомобильную  и многие другие отрасли Крыма.

Деятельность после аннексии Крыма Россией 
В августе 2014 года АО «Черноморский банк развития и реконструкции» открыл на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь свои отделения банка.

В июне 2017 года АО «Черноморский банк развития и реконструкции» был включен в санкционный список США.

В октябре 2018 года АО «Черноморский банк развития и реконструкции» под руководством Центрального банка России получил базовую лицензию.

22 февраля 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении «первой волны» санкций из-за признания Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Под санкции попал и Черноморский банк развития и реконструкции.

Примечания

Ссылки 
 
  (СС-BY)

Банки России
Экономика Крыма
Государственные банки России
Банки Украины
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину